Konstytucja oktrojowana (fr. la constitution octroyée) – konstytucja nadana przez władzę zwierzchnią (panującego) z pominięciem wcześniejszych procedur ustawodawczych; konstytucja narzucona.

Historyczne konstytucje oktrojowane:
 Konstytucja Księstwa Warszawskiego (Napoleon Bonaparte dla Księstwa Warszawskiego, 1807)
 Konstytucja Królestwa Polskiego, cesarz Aleksander I dla Królestwa Polskiego, 1815
 Karta Konstytucyjna Ludwika XVIII (Ludwik XVIII Burbon dla Francji, 1814)
 Konstytucja Cesarstwa Brazylii (Piotr I Bragança dla Cesarstwa Brazylii, 1824)
 Karta konstytucyjna Francji, Ludwik Filip I dla Francji 1830  
 Konstytucja Związku Północnoniemieckiego (Wilhelm I Hohenzollern dla Związku Północnoniemieckiego, 1867)
 Konstytucja Cesarstwa Austrii (Franciszek Józef I dla Cesarstwa Austrii, 1849)
 British North American Act (dla Dominium Kanady, 01.07.1867) będący częścią Konstytucji z 1982 r.

Współczesne konstytucje oktrojowane:
 konstytucja Kataru
 konstytucja Kuwejtu
 konstytucja Bośni i Hercegowiny

Zobacz też 
 konstytuanta

Przypisy 

Oktrojowana